Midlum kan syfta på:

Geografi

Nederländerna 

 Midlum, Harlingen – ort, Friesland, Gemeente Harlingen,

Tyskland 

 Midlum, Schleswig-Holstein – kommun, Schleswig-Holstein, 
 Midlum, Niedersachsen – tidigare kommun, Niedersachsen, 

Robotskapade Nederländernaförgreningar